Drissa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Verchnjadzvіnsk, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast, 
 Drysa, vattendrag, Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar